Olympiska spelen (OS) 1972 betyder:
Olympiska sommarspelen 1972, som anordnades i München i förbundslandet Bayern i Tyskland
Olympiska vinterspelen 1972, som anordnades i Sapporo i Japan